Il doppio del torneo di tennis WTA Austrian Open 1999, facente parte del WTA Tour 1999, ha avuto come vincitrici Silvia Farina e Karina Habšudová che hanno battuto in finale Olga Lugina e Laura Montalvo 6–4, 6–4.

Teste di serie 

 Silvia Farina /  Karina Habšudová (campionesse)
 Virginia Ruano /  Paola Suárez (primo turno)

 Olga Lugina /  Laura Montalvo (finale)
 Åsa Svensson /  Sonya Jeyaseelan (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

WTA Austrian Open 1999